Pujari ist der Familienname folgender Personen:

 Sailaja Pujari (* 1982), indische Gewichtheberin
 Sarat Pujari (1934–2014), indischer Schauspieler